Klinke (von oberdeutsch klinken = „sich anklammern“) steht für:
 Türklinke, Türhebel
 Klinke (Maschinenteil), Hebel, der die Weiterbewegung eines Maschinenteils hemmen soll
 kurz für Klinkenstecker, Verbindung zur Übertragung von Audiosignalen

Klinke ist der Name folgender geographischen Objekte:
 Klinke (Bismark), Ortsteil von Bismark (Altmark), Landkreis Stendal, Sachsen-Anhalt
 Klinke (Fluss), Fluss in Magdeburg
 Klinke (Biggesee), ehemalige Siedlung am Grund des Biggesees

Klinke ist der Familienname folgender Personen:
 Arthur Klinke (1887–1942), deutscher Schachkomponist
 Carl Klinke (1840–1864), deutscher Soldat
 Hans Peter Klinke (1908–1943), deutscher Architekt
 Heinz Klinke (1925–2010), deutscher Politiker (SPD)
 Iwajla Klinke (* 1976), deutsche Fotokünstlerin
 Johnny Klinke (* 1950), deutscher Theaterdirektor
 Joseph Klinke (1869–1932), Domherr von Posen und Abgeordneter der deutschen Minderheit im polnischen Sejm
 Karl Franz Klinke (1897–1972), deutscher Kinderarzt und Hochschullehrer
 Kurt Klinke (1910–1944), deutscher Widerstandskämpfer
 Leonie Klinke (* 1997), deutsche Volleyball- und Beachvolleyballspielerin
 Rainer Klinke (1936–2008), deutscher Mediziner und Neurophysiologe
 Robert Klinke (* 1960), deutscher Diplomat

Siehe auch:
 Klinke-Hütte, Schutzhütte in den Gesäusebergen, Steiermark
 Klinke & Co.
 Klink (Begriffsklärung)
 Klinge (Begriffsklärung)